Dit is een lijst van alle spelers van het Belgisch voetbalelftal met ten minste 10 caps. De carrière staat voor hun carrière bij de Rode Duivels.

Jan Vertonghen heeft het meeste interlands gespeeld en Romelu Lukaku heeft het meeste goals gescoord. 

De lijst is bijgewerkt tot en met 1 december 2022.

Belgisch voetbalelftal
Belgisch
Spelers